Feas o similares pueden referirse a:

 Ance-Féas, comuna francesa del departamento de Pirineos Atlánticos, Nueva Aquitania.
Casal de Feás, lugar español de la parroquia de Podentes, del municipio de La Bola, provincia de Orense, Galicia.
Féas, antigua comuna francesa del departamento de Pirineos Atlánticos, Nueva Aquitania.
Feás (Antas de Ulla), aldea española de la parroquia de Alvidrón, del municipio de Antas de Ulla, provincia de Lugo, Galicia.
 Feás (Aranga), parroquia civil española del municipio de Aranga, provincia de La Coruña, Galicia.
Feás (Begonte), localidad española de la parroquia de Damil, del municipio de Begonte, provincia de Lugo, Galicia.
Feás (Boborás), parroquia civil española y lugar del municipio de Boborás, provincia de Orense, Galicia.
Feás (Calvos de Randín), parroquia civil española y lugar del municipio de Calvos de Randín, provincia de Orense, Galicia.
 Feás (Cariño), parroquia civil española del municipio de Cariño, provincia de La Coruña, Galicia.
Feás (Cervo), barrio español de la parroquia de Villaestrofe, del municipio de Cervo, provincia de Lugo, Galicia.
Feás (Lalín), lugar español de la parroquia y municipio de Lalín, provincia de Pontevedra, Galicia.
Feás (Mesía), localidad española de la parroquia y municipio de Mesía, provincia de La Coruña, Galicia.
Feás (Paradela), aldea española de la parroquia de Castro de Rey, del municipio de Paradela, provincia de Lugo, Galicia.
Feás (Salvatierra de Miño), localidad española de la parroquia de Salvatierra, del municipio de Salvatierra de Miño, provincia de Pontevedra, Galicia.
Feás de Riba, localidad española de la parroquia y municipio de Mesía, provincia de La Coruña, Galicia.
 Os Feás (Cambre), localidad española de la parroquia de Pravio, del municipio de Cambre, provincia de La Coruña, Galicia.
Os Feás (San Saturnino), localidad española de la parroquia y municipio de San Saturnino, provincia de La Coruña, Galicia.
Os Feás de Moreda, localidad española de la parroquia y municipio de Barreiros, provincia de Lugo, Galicia.